Elenco delle giocatrici convocate per il campionato mondiale di pallavolo femminile 2022.

















































Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di pallavolo femminile 2022
Convocazioni al campionato mondiale di pallavolo femminile